Luhowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Lugowoje/Луговое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk, siehe Luhowe (Bilohirsk)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine, siehe Luhowe (Lenine)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Nyschnjohirsk, siehe Luhowe (Nyschnjohirskyj)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Saky, siehe Luhowe (Saky)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky, siehe Luhowe (Blysnjuky)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi, siehe Luhowe (Jarmolynzi)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Luhowe (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petropawliwka, siehe Luhowe (Petropawliwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Luhowe (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka, siehe Luhowe (Wassylkiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, siehe Luhowe (Mariupol)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Luhowe (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Luhowe (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Beresanka, siehe Luhowe (Beresanka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata, siehe Luhowe (Sarata)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Welyka Bahatschka, siehe Luhowe (Welyka Bahatschka)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubrowyzja, siehe Luhowe (Dubrowyzja)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Luhowe (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, siehe Luhowe (Wassyliwka)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Luhowe (Sumy)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena, siehe Luhowe (Mena)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Iwanytschi, siehe Luhowe (Iwanytschi)

 Siedlung in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Luhowe (Korosten)
 Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja, siehe Luhowe (Itschnja)
 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, siehe Luhowe (Bar)

Siehe auch
Luh